Таракты:
 Таракты (род рыб), или колючие морские лещи — род лучепёрых рыб из семейства морских лещей.
 Таракты (казахский род) — казахский род в составе племени аргын Среднего жуза.